

Pessoas
Katharine Burr Blodgett

Localidades

Blodgett (Missouri)

Outros
A Star Is Born (1937) - um filme cuja personagem principal é Esther Blodgett

Desambiguação